, personnalité politique,
Maciej Sulkiewicz, militaire.